Network Time Protocol, un protocol de sincronització de rellotges.
 Notes Tècniques de Prevenció, uns documents sobre prevenció laboral del Govern d'Espanya.